Čekanice (deutsch Tschekanitz, auch Čekanitz) bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Čekanice (Blatná), Ortsteil von Blatná, Okres Strakonice
 Čekanice, Ortsteil von Tábor, Okres Tábor
 Čekanice, Ansiedlung von Poleň, Okres Klatovy